Ралли Германии 2016 года (официально 34. ADAC Rallye Deutschland) — девятый этап чемпионата мира по ралли 2016 года, проходивший с 19 по 21 августа. Это 34-ое Ралли Германии в истории и 14-ое в рамках чемпионата мира. Победителем стал француз Себастьен Ожье и это его третья победа на немецком этапе.

Список участников

Ход этапа

Результаты

Турнирная таблица

Сходы

Спецучастки

Power Stage 
Последний спецучасток этапа длиной 14, 84 км.

Положение в чемпионате после этапа 

Личный зачёт

Зачёт производителей

Примечания

Ссылки 
 Результаты на сайте ewrc-results.com

2016 год в автоспорте
Чемпионаты мира в 2016 году